Francesc Català i Duran (Jòc, 1929 - Vinçà, 1988), metge, promotor cultural i poeta
 Francesc Català i Roca (Valls, 1922 - Barcelona, 1998), fotògraf
 Francesc Català i Sitges (Maó, 1748 - Manila, 1813), marí i hidrògraf